Filippa van Engeland (Peterborough, 4 juli 1394 - Vadstena, 5 januari 1430) was van 1406 tot aan haar dood koningin-gemalin van Denemarken, Noorwegen en Zweden. Ze behoorde tot het huis Lancaster.

Levensloop
Filippa was de jongste dochter van koning Hendrik IV van Engeland en diens echtgenote Mary de Bohun.

Op 26 oktober 1406 huwde ze in Lund met hertog Erik van Pommeren, die vanaf 1412 als grootneef van koningin Margaretha I van Denemarken bovendien koning van Denemarken, Zweden en Noorwegen was. Dit huwelijk moest Erik helpen om stabiliteit te brengen zijn grote Noord-Europese rijk. Zijn regering zat namelijk geprangd tussen verschillende conflicten met de Hanzesteden, de Duitse Orde en het hertogdom Holstein. Het huwelijk bleef echter kinderloos.

In de periodes dat haar echtgenoot afwezig was, trad Filippa op als regentes. Ze verbleef voornamelijk in Zweden, waar ze grote landerijen bezat, en verbleef vooral als gast in het klooster van Vadstena.

Toen haar echtgenoot een poging deed om Scandinavië op handelsvlak minder afhankelijk te maken en de Sonttol invoerde, leidde dit tussen 1426 en 1435 tot een nieuwe oorlog met de Hanze. Toen haar echtgenoot in 1423-1424 op pelgrimstocht was in Jeruzalem, voerde Filippa na onderhandelingen met de Hanzesteden een validatie van het muntsysteem door. Als regentes organiseerde ze in 1428 bovendien succesvol de verdediging van Kopenhagen toen de stad door schepen van de Hanze werd aangevallen.

In januari 1430 stierf Filippa op 35-jarige leeftijd in het klooster van Vadstena, waarna ze in datzelfde klooster werd begraven. Na haar dood hertrouwde haar echtgenoot Erik met zijn concubine Cecilia, een hofdame van Filippa.

Partner van de koning van Denemarken
Partner van de koning van Zweden
Partner van de koning van Noorwegen
Huis Lancaster
Persoon in de 15e eeuw